Gallopin ist der Familienname folgender Personen:

 Roger Gallopin (1909–1986), Schweizer Jurist und Rotkreuz-Funktionär
 Tony Gallopin (* 1988), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Galopin